

Abruzzo 
 Consorzio di bonifica Liri-Garigliano – si occupa della gestione delle acque del bacino idrografico dei fiumi Liri e Garigliano

Basilicata 
 Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto – consorzio soppresso che comprendeva i bacini dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni

Campania 
 Consorzio di bonifica Paestum – interessa la provincia di Salerno
 Consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno – interessa le province di Avellino, Napoli e Salerno

Emilia-Romagna 
 Consorzio di bonifica pianura di Ferrara – interessa la provincia di Ferrara
 Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale – interessa le province di Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara e in parte anche Firenze, in Toscana

Friuli-Venezia Giulia 
 Consorzio di bonifica Cellina-Meduna – interessa la provincia di Pordenone

Lombardia 
 Consorzio di bonifica Garda Chiese – interessa le province di Mantova, Brescia, Cremona e in parte anche Verona, in Veneto

Puglia 
 Consorzio di bonifica Arneo – interessa le province di Brindisi, Lecce e Taranto

Toscana 
 Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio – interessa le province di Pistoia, Firenze, Pisa e Lucca

Veneto 
 Consorzio di bonifica Piave – interessa le province di Treviso e Venezia
 Consorzio di bonifica Destra Piave – interessa le province di Treviso e di Venezia
 Consorzio di bonifica Pedemontano Sinistra Piave – interessa la provincia di Treviso
 Consorzio di bonifica Acque Risorgive – interessa le province di Padova, Venezia e Treviso
 Consorzio di bonifica Dese-Sile – soppresso, interessava le province di Padova, Venezia e Treviso